Зарзар – фамилия. Известные носители:

 Зарзар, Аза Семёновна (1927–2015) — узбекский и советский учёный, медик, анестезиолог, реаниматолог, педагог, доктор медицинских наук.
 Зарзар, Валентин Ананьевич (1899 — 1933) — один из организаторов Осоавиахима и Общества друзей воздушного флота. Главный инспектор Гражданской авиации СССР.